Telamó, personatge de la mitologia grega
 Columna amb forma d'home anomenada telamó, vegeu atlant (Arquitectura)
 Telamon, ciutat d'Etrúria .